Strombach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Strombach (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Strombach (Agger), rechter Zufluss der Agger in Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Strombach (Zipfelbach), Oberlaufname Apfelbach, rechter Zufluss des Zipfelbachs (zum Neckar) in Hochdorf, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Strombach ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Strombach (* 1944), deutscher Handballfunktionär, Präsident des DHB
 Jörg Strombach (* 1971), deutscher Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch:
 Strompach